Писафлорес има више значења:

 Општина Писафлорес (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Писафлорес (Писафлорес, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Писафлорес (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику